Olsberg (Allemagne), une commune d'Allemagne
 Olsberg (Argovie), une commune de Suisse
 Olsberg (Moselle), un village appartenant à la commune de Breidenbach dans le département français de la Moselle